Christoph von Baden-Durlach (* 9. Oktober 1684 auf der Karlsburg in Durlach; † 2. Mai 1723 in Karlsruhe) war Prinz und (Titular-)Markgraf von Baden-Durlach.

Christoph war der Sohn von Markgraf Friedrich VII. zu Durlach und der Augusta Maria von Schleswig-Holstein-Gottorf (* 6. Februar 1649; † 25. April 1728), der Tochter des Herzogs Friedrich III. von Holstein-Gottorp.
Er war der Bruder des ab 1709 regierenden Markgrafen Karl Wilhelm.

Ehe und Nachkommen 
Christoph von Baden-Durlach heiratete am 4. Dezember 1711 Marie Christine Felizitas zu Leiningen-Dagsburg-Falkenburg-Heidesheim (* 30. Dezember 1692; † 3. Juni 1734), die Tochter des Grafen Johann Karl August von Leiningen-Dagsburg und Gräfin Johanna Magdalena von Hanau-Lichtenberg. Aus der Ehe gingen folgende Kinder hervor:
 Karl August (* 14. November 1712; † 30. September 1786), später Regent von Baden-Durlach (vormundschaftlichen Regierung (für Karl Friedrich)); heiratete Juliane Schmid (später Freifrau von Ehrenberg)
 Karl Wilhelm Eugen (* 13. November 1713; † 9. Mai 1783); schlug eine Militärlaufbahn ein; 1743 war er zusammen mit seinem Bruder Mitglied der vormundschaftlichen Regierung (für Karl Friedrich) von Baden-Durlach
 Christoph (* 5. Juni 1717; † 18. Dezember 1789), heiratete am 28. November 1779 Katharina Höllischer, Freifrau von Freydorf (* 26. Juni 1745; † 23. Juli 1811)

Nach dem frühen Tod Christophs heiratete seine Witwe 1727 in zweiter Ehe Herzog Johann Wilhelm von Sachsen-Eisenach, der sie als vierte Frau ehelichte.

Da zwei Söhne morganatische Ehen eingingen und ein Sohn ledig blieb, konnte dieser Familienzweig auch nicht zum Erhalt des Hauses Baden-Durlach beitragen, als die Auseinandersetzungen um die Erbberechtigung der Nachkommen des Großherzogs Karl Friedrich aus der morganatischen Ehe mit Luise Karoline Geyer von Geyersberg einsetzten.

Vorfahren

Siehe auch 
Stammliste von Baden

Literatur 
 
 vollkommene Glückseeligkeit, welche der ... Herr Christoph, Marggraf zu Baaden und Hochberg, ... durch hohe Geburt angefangen, im Leben Wechselweise empfunden und endlich durch ... Hintritt in Gott ..., Karlsruhe 1723 ; Gedächtnispredigt zum Tode Christophs auf der Homepage der Badischen Landesbibliothek

Familienmitglied des Hauses Baden (Linie Durlach)
Prinz (Baden)
Träger des Hausordens der Treue
Deutscher
Geboren 1684
Gestorben 1723
Mann
Friedrich VII. Magnus (Baden-Durlach)